Příjmení Valta nosí více významných osobností:

 Daniela Kosinová-Valtová (* 1977) – česká varhanice, žena Jana Valty
 Eva Valtová (* 1973) – česká čembalistka, sestra Jana Valty
 Jan Valta (dirigent) (* 1948) – český dirigent, klavírista a pedagog, otec Jana Valty a Evy Valtové
 Jan Valta (* 1977) – český houslista, skladatel, dirigent, hudební režisér a aranžér
 Jiří Valta (* 1972) – český fotbalista, záložník
 Jiří Valta (lední hokejista) (1931-1996) - československý hokejový reprezentant
 Václav Valta (?-?) – předseda MěNV v Kladně (1954-1961)